La saison 1968 du Championnat de Colombie de football est la vingt-et-unième édition du championnat de première division professionnelle en Colombie. Le championnat change complètement de format à partir de cette saison; les quatorze meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles s'affrontent lors de deux tournois saisonniers, disputés en matchs aller et retour. La finale nationale pour le titre voit s'affronter le vainqueur de chaque tournoi. À l'issue de la compétition, il n'y a ni promotion, ni relégation.

C'est le club de l'Unión Magdalena qui remporte la compétition, après avoir remporté le tournoi Ouverture puis battu le tenant du titre, le Deportivo Cali en finale nationale. C'est à ce jour le seul et unique titre de champion de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Tournoi Ouverture

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Tournoi Clôture

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Finale nationale 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Colombie de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Colombie de football
Colombie
1968 en Colombie